Terdzjola (gemeente) 
Terdzjola (stad)